Les Mordus, un jeu télévisé québécois animé par André Robitaille et diffusé à TVA de 1997 à 2001 ;
 Les Mordus, film français de René Jolivet sorti en 1960.